Villamayor de Campos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamayor de Campos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villamayor de Campos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar